Mount Barnard kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mount Barnard (Kanadensiska Klippiga bergen), berg i Alberta och British Columbia,

USA och Kanada 
  Mount Barnard (Alsek Ranges), berg i Alaska och British Columbia,